Сасси (фр. Sassy; итал. Sassi) — многозначный термин.

 Сасси — французская коммуна региона Нижняя Нормандия.
 Сасси — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.
 Сасси — полуостров в уезде Ляэнемаа, Эстония.
 Сасси, Вольдемар Самуилович (1899—1941) — председатель Верховного Совета Эстонской ССР (1940—1941).
 Сасси, Джузеппе Антонио (1675—1751) — итальянский историк и филолог.
 Сасси, Панфило (1455—1527) — итальянский поэт.
 Сасси, Садок (род. 1945) — тунисский футболист.
 Сасси, Ферджани (род. 1992) — тунисский футболист, полузащитник.
 «Урал сасси» (рус. «Голос Урала») — республиканская общественно-политическая газета на чувашском языке в Башкортостане.